Un substrat est une base matérielle, un support, un socle. 

 en linguistique, un substrat est une langue qui en influence une autre tout en étant supplantée par cette dernière ;
 en horticulture, un substrat ou support de culture permet la fixation des racines d'une plante ;
 en biochimie, un substrat est une molécule utilisée comme réactif de départ dans une réaction chimique catalysée par une enzyme ;
 plus généralement, en chimie, le substrat est la substance formant une base sur laquelle on dépose un réactif pour former le(s) produit(s) ;
 en électronique, un substrat est un support de silicium pur, ou un matériau sur lequel ou dans lequel sont fabriqués les éléments d'un dispositif ou d'un circuit électronique ;
 en géologie, le substratum ou substrat est la formation géologique sur laquelle repose les terrains ou les artefacts servant de référence ;
 en philosophie, le substrat désigne ce qui sert de support à une autre chose ou à plusieurs autres choses, considérées dès lors comme des modes ou attributs, ou comme des accidents de celle qui les crée ou les soutient.